L'Île Curtis peut désigner :
 l'île Curtis située en Australie, dans le Queensland ;
 le parc national de l'île Curtis dans l'île du même nom ;
 le parc de conservation de l'île Curtis dans l'île du même nom ;
 la forêt d'État de l'île Curtis dans l'île du même nom ;
 la forêt d'État du Nord de l'île Curtis dans l'île du même nom ;
 l'île Curtis située en Australie, en Tasmanie ;
 l'île Curtis située aux États-Unis, dans le Maine ;
 l'île Curtis située en Nouvelle-Zélande, dans les îles Kermadec.